Nobel puede referirse a:
 Alfred Nobel (1833-1896), un químico, ingeniero, escritor e inventor sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita.
 Ludvig Nobel (1831-1888), un ingeniero, empresario e inventor sueco-ruso, hermano mayor del anterior.
 El Premio Nobel, un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan hecho contribuciones notables a la humanidad.
 Nobel (cráter), un cráter lunar.
 (6032) Nobel, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Nobel (serie de televisión), una serie de televisión sueca estrenada en 2016 y protagonizada por Aksel Hennie.
 AkzoNobel, una empresa multinacional neerlandesa, especializada en pinturas decorativas, revestimientos de alto rendimiento y productos químicos especializados.